Johannes de Veer (1738-1796), gouverneur van Curaçao, vader van Abraham de Veer.
 Johannes de Veer (1789-1872), gouverneur van Sint Eustatius, zoon van Abraham de Veer.